Список крупнейших островов Европы — перечень островов Европы с минимальной площадью 1000 квадратных километров. В данном списке представлены названия крупнейших островов, их площадь (в км.кв.) и архипелаг (группа островов), куда он входит.

Примечания 

Списки островов
Списки:Европа